Белоусов, Юрий:
 Белоусов, Юрий Борисович (1942—2017) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН. 
 Белоусов, Юрий Леонидович (1945—2000) — советский, российский инженер и исследователь в области стекла и ситаллов. 
 Белоусов, Юрий Михайлович (род. 1954) — д.ф.м.н., проф. каф. теоретической физики МФТИ.
 Белоусов, Юрий Николаевич (1922—1994) — советский футболист (нападающий), тренер. Заслуженный тренер РСФСР. Белоусов, Юрий Викторович (род. 25 мая 1970) — советский и российский артист балета, педагог.